Тоначи има више значења:

 Тоначи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тоначи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику